NGC 7719-1 (другие обозначения — PGC 71961, ESO 536-12, IRAS23354-2315) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7719
Водолей (созвездие)